Turniej piłki nożnej na Letniej Uniwersjadzie 2011 odbył się w dniach 11 - 22 sierpnia 2011.
Do rozdania były dwa komplety medali - w konkurencji mężczyzn i kobiet.

W turnieju panów występowało 16 zespołów podzielonych w pierwszej fazie na cztery grupy po cztery zespoły, a wśród kobiet 12 zespołów podzielonych na trzy grupy po cztery zespoły.

Obrońcy tytułu z poprzednich igrzysk studenckich (2009):
 Turniej mężczyzn:  Ukraina,
 Turniej kobiet:  Korea Południowa.

Program

Obiekty 
 Shenzhen Stadium
 Bao’an Stadium
 The Stadium of Xixiang Sports Center
 The Stadium of Shenzhen University

Konkurencje

Terminarz finałów

Medale

Turniej mężczyzn

Zespoły

Mecze o miejsca 1-8

Mecze o miejsca 9-16

Końcowa klasyfikacja

Turniej kobiet

Zespoły

Mecze o miejsca 1-8

Mecze o miejsca 9-12

Końcowa klasyfikacja

Linki zewnętrzne 
 Piłka nożna na Letniej Uniwersjadzie 2011

 Terminarz rozgrywek mężczyzn

 Terminarz rozgrywek kobiet

Dyscypliny rozgrywane podczas Letniej Uniwersjady 2011
2011